Râul Sterpu se poate referi la:

 Râul Sterpu - unul din cele două brațe care formează râul Lotrioara
 Râul Sterpu - afluent al Oltului